Šmeral (ženská forma Šmeralová) je české příjmení těchto osob:
 Bohumír Šmeral (1880, Třebíč (Trebitsch) – 1941, Moskva), rakouský a československý politik, novinář a publicista; předseda českoslovanské sociální demokracie a zakladatel Komunistické strany Československa
 Eva Šmeralová (* 1976, Pardubice), česká reprezentační fotbalistka (obránce)
 Vladimír Šmeral (1903, Drásov (Dras(s)ow) u Tišnova – 1982, Praha), český herec
 Jiří Šmeral (* 1973, Moravská Třebová), český historik, publicista

Příjmení pochází z nářečního slovesa šmérat, „škrabat, šimrat“.

Podobná příjmení 
Šmerda

Související články 
 Šmeralovy závody, strojírenská firma
 Šmeral Brno, strojírenská firma
 Schmersal, Schmersahl

Reference